A Groupama–FDJ (UCI csapatkód: FDJ ; korábban Française des Jeux vagy FDJ) egy francia profi kerékpárcsapat, támogatójuk a csapat névadója, a francia nemzeti lottó. Jelenleg UCI WorldTeam besorolással rendelkezik.

Története

Keret (2023)

Külső hivatkozások 
 Hivatalos oldal 

Kerékpárcsapatok
Kerékpársport Franciaországban